Thirteen (engl. ‘Dreizehn’) steht für:

 Dreizehn (Film) (englischer Originaltitel), Film von Catherine Hardwicke und Nikki Reed
 Thirteen, Originaltitel von Thirteen – Ein gestohlenes Leben, Serie von Marnie Dickens mit Jodie Comer
 Thirteen (Alton Towers) (auch TH13TEEN), Achterbahn
 Thirteen (Album), Musikalbum der US-amerikanischen Band Megadeth